Schalke steht für:
 FC Schalke 04, deutscher Fußballclub
 Schalke Locomotives, deutsches Unternehmen; siehe Schalker Eisenhütte

geographische Objekte:
 Gelsenkirchen-Schalke, Stadtteil von Gelsenkirchen
 Schalke (Harz), Berg in Niedersachsen
 Schalke (Oker), Bach in Niedersachsen

Siehe auch:
 Schalk (Begriffsklärung)
 Chalke